Лосик — українське прізвище, відомі носії:
 Антон Лосик — український педагог, депутат Державної думи Російської імперії
 Олег Лосик — радянський маршал
 Павло Лосик — український громадсько-політичний діяч

Українські прізвища